Le Voleur (1828), revue littéraire française créée par Émile de Girardin ;
 Le Voleur (1882), nouvelle française de Guy de Maupassant ;
 Le Voleur (1897), roman français de Georges Darien ;
 Le Voleur est un roman court de science-fiction écrit par Catherine Webb sous le pseudonyme de Claire North et paru en 2015 ;
 Le Voleur (1906), pièce de théâtre d’Henri Bernstein ;
 Le Voleur (1915), film muet français d’Adrien Caillard ;
 Le Voleur (1920), film américain de Charles Giblyn ;
 Le Voleur (1926), film muet français de Valéry Inkijinoff ;
 Le Voleur (1933), film français de Maurice Tourneur ;
 Le Voleur (1967), film français de Louis Malle.